August Heckscher ist der Name folgender Personen:

* August Heckscher (Industrieller) (1848–1941), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 August Heckscher (Autor) (1913–1997), US-amerikanischer Autor, Herausgeber und Hochschullehrer